

Abbreviazioni 

 VD – volume di distribuzione
 VD – abbreviazione di venereal diseases ("malattie veneree")

Codici 
 VD – codice HASC del comune di Kisela Voda (Macedonia del Nord)
 VD – codice vettore IATA di Air Lib
 VD – codice ISO 3166-2:CH del Canton Vaud (Svizzera)
 VD – designazione degli squadroni della US Navy per Photographic Squadron